Mužská dvouhra Sofia Open 2020 probíhala v první polovině listopadu 2020. Do singlové soutěže sofijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl ruský čtvrtý hráč světa Daniil Medveděv, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nenasazený 19letý Ital Jannik Sinner, jenž ve finále zdolal o 11 let staršího kanadského hráče Vaska Pospisila po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 7–6(7–3). Sinner si při debutovém finále na okruhu ATP Tour připsal první titul v probíhající sezóně i kariéře. Stal se nejmladší vítězem turnaje ATP od triumfu Keie Nišikoriho v Delray Beach 2008 a vůbec prvním hráčem narozeným v 21. století, který dokázal podnik okruhu ATP ovládnout.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sofia Open
ATP Tour 2020